Sant Genís de l'Ametlla, església parroquial de l'Ametlla del Vallès, nucli fundacional del municipi
 Església de Sant Genís (Bàscara), església romànica a Orriols (Bàscara)
 Sant Genís de Bellera, monestir del municipi de Senterada (Pallars Jussà)
 Sant Genís de Cervià, edificació a Cervià de Ter (Gironès)
 Sant Genís de Casavells, església romànica de Corçà (Baix Empordà) 
 Sant Genís d'Esprac, edificació a l'Espolla (Alt Empordà)
 Monestir de Sant Genís de Fontanes, monestir del Rosselló a la població de Sant Genís de Fontanes 
 Sant Genís de Gavarrós, edificació a Guardiola de Berguedà (Berguedà)
 Sant Genís de Masadella, edificació a Navàs (Bages)
 Sant Genís de Montellà, edificació a Montellà i Martinet, a la Cerdanya 
 Sant Genís del Pi, edificació a Sant Agustí de Lluçanès (Osona)
 Sant Genís (Ribera d'Urgellet), edificació a Ribera d'Urgellet (Alt Urgell) 
 Sant Genís de Rocafort, monestir romànic a Martorell (Baix Llobregat)
 Sant Genís (Rubí), edificació a Rubí (Vallès Occidental) 
 Sant Genís Sadevesa, edificació a Sant Bartomeu del Grau (Osona)
 Sant Genís del Terrer, edifici de Llançà (Alt Empordà)
 Església de Sant Genís (Jorba), església al poble de Sant Genís, municipi de Jorba (Anoia)
 Església de Sant Genís (Torroella de Montgrí), església a Torroella de Montgrí
 Església de Sant Genís (Palau-solità i Plegamans)
 Sant Genís de Vilassar, església a Vilassar de Dalt
 Sant Genís de Palol, església de Palol (Torroella de Fluvià, Alt Empordà)
 Sant Genís de Pacs del Penedès
 Sant Genís de Porquerisses